Kamares steht für folgende Orte:

 Kamares (Achaia), ein Ort in Achaia auf der Peloponnes
 Kamares (Sifnos), ein Ort auf der Insel Sifnos
 Kamares (Lakonien), ein Ort in Lakonien auf der Peloponnes
 Kamares (Kreta), ein Bergort im Psiloritis-Gebirge auf der Insel Kreta
 Kemer (Dardanellen) wird von den Griechen Kamares genannt

Sonstiges:
 Kamares-Höhle, eine Höhle im Psiloritis-Gebirge auf der Insel Kreta
 Kamares-Stil, ein Keramikstil aus der Frühpalastzeit Kretas (um 1900 v. Chr. bis 1650 v. Chr.)
 Kamares, ein römisches Aquädukt bei Kavala
 Kamares, ein römisches Aquädukt bei Chalkida